«Кавай» — альтернативный вариант написания японского слова каваий — «милый», «прелестный». Русскоязычные поклонники аниме используют в разговорной речи прилагательное «кавайный».

Кавай также может значить:
 Kawai Musical Instruments — японский производитель музыкальных инструментов.
 Каваи, Кэндзи (род. 1957) — японский композитор.
 Каваи, Хаяо (1928—2007) — японский психолог и психиатр.
 Ая Каваи — японская фигуристка.

См. также 
 Каваи